Нуева Палестина има више значења:

 Нуева Палестина, Ла И (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Нуева Палестина (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Палестина (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Палестина, Нандајакути (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Палестина (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Палестина (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Палестина (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Палестина, Сан Хорхе (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Палестина (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Палестина (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику